Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1968 года проводились только среди мужчин. Они также считались чемпионатом мира по тяжёлой атлетике.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
Тяжёлая атлетика в Мексике
1968 год в тяжёлой атлетике